Rok ist ein slowenischer männlicher Vorname, den folgende Personen tragen:

 Rok Benkovič (* 1986), slowenischer Skispringer
 Rok Elsner (* 1986), slowenischer Fußballspieler
 Rok Flander (* 1979), slowenischer Snowboarder
 Rok Gostiša (* 1993), slowenischer Pokerspieler
 Rok Jakopič (* 1987), slowenisch-kroatischer Eishockeyspieler
 Rok Justin (* 1993), slowenischer Skispringer
 Rok Kronaveter (* 1986), slowenischer Fußballspieler
 Rok Leber (* 1992), slowenischer Eishockeyspieler
 Rok Mandl (* 1988), slowenischer Skispringer
 Rok Marguč (* 1986), slowenischer Snowboarder
 Rok Pajič (* 1985), slowenischer Eishockeyspieler
 Rok Perko (* 1985), slowenischer Skirennläufer
 Rok Petrovič (1966–1993), slowenischer Skirennläufer

 Rok Tičar (* 1989), slowenischer Eishockeyspieler
 Rok Tršan (* 1992), slowenischer Biathlet und ehemaliger Skilangläufer
 Rok Urbanc (* 1985), slowenischer Skispringer
 Rok Zima (* 1988), slowenischer Skispringer

Rok ist außerdem:

 Rok (Band), ehemalige australische Extreme-Metal-Band
 DJ Rok (Jürgen Rokitta; * 1963), deutscher Techno-DJ und -Musiker
 rōk, Katastervermessung im mittelalterlichen Ägypten, siehe Rauk (Ägypten)
 Rok, mythischer Vogel des Orients, siehe Roch

Als Abkürzung steht ROK für:

 National Airlines (1998), ICAO-Code dieser ehemaligen Fluggesellschaft
 Raumordnungskataster 
 Republic of Korea, Kfz-Kennzeichen von Südkorea
 Reseller Option Kit, Zubehör für den Vertrieb über Wiederverkäufer
 Russisch-Orthodoxe Kirche (Moskauer Patriarchat)
 Südkorea, Republic of Korea, UNDP-Code

ROK als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Donnersbergkreis (für Rockenhausen)

Siehe auch:

 rok-tv
 Rock
 Rogg
 Roc
 Roque (Begriffsklärung)
 Rocque

Abkürzung